Osmička má více významů:

 8 – číslo
 Zub moudrosti
 Osmičkový uzel
 Osmička (časopis) – časopis MČ Praha 8
 Osmička (lasování) – jeden z prvků při lasování
 Osmikarátové zlato
 Eight-ball – varianta kulečníkové hry pool

Viz též
 Osma